Die Saison 1989/90 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 21. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1990. Dies schaffte der TV Aldekerk.

In die Oberligen mussten mit den Sportfreunden Hamborn 07 (Niederrhein), dem TuS Spenge (Westfalen), dem ESV Olympia/Brühler TV (Mittelrhein), der HSG Irmenach-Kleinich und der SG Düren 99 (Mittelrhein) fünf Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
Wermelskirchener TV – HSG Mülheim-Kärlich

TuS Niederpleis – TV Aldekerk

SuS Oberaden – TV Vallendar

DJK Unitas Haan – Spvg Versmold

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

TV Aldekerk

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TSC Eintracht Dortmund
 Sportfreunde Hamborn 07
 Eschweiler SG
 TuS Bad Marienberg

Absteiger aus der 2. Bundesliga:
 SuS Oberaden

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1989/90
Handballsaison 1989/90